Douglas Smith (acteur) (1985) Canadees acteur
 Douglas Smith (historicus) (1962), Amerikaans geschiedkundige
 Douglas Smith (special effects), Amerikaans special effect artiest.